Фрагмента́ція - поділ чого-небудь на безліч дрібних розрізнених фрагментів.

 Фрагментація (інформаційні технології) — поява численних вільних ділянок, які відокремлені заповненими ділянками.
 Фрагментація (біологія) — розмноження шляхом відокремлення певних багатоклітинних частин тіла.
 Фрагментація — процес, за своїм змістом протилежний глобалізації